Federazione Italiana dello Sci, denominazione dell'attuale Federazione Italiana Sport Invernali tra il 1920 e il 1930
Federazione Italiana Sci Nautico